Йиндржих Энгель (, 21 марта 1897, Банска-Бистрица — 4 мая 1953, там же) — чехословацкий шахматист венгерского происхождения, национальный мастер.

Учился в Брно. Выдвинулся в соревнованиях местного шахматного клуба. В 1920—1930-е гг. входил в число сильнейших шахматистов Чехословакии. Дважды побеждал в чемпионатах уезда Брно. Стал серебряным призёром 1-го чемпионата Словакии. В 1925 г. стал серебряным призёром чемпионата Чехословакии.

В середине 1920-х гг. вернулся в Банску-Бистрицу. Участвовал в ряде сильных по составу международных турниров: Тренчанске-Теплице (1926 и 1928 гг.), Брно (1928 г.), Штубнянске-Теплице (1930 г.), Слиач (1932 г.). Обычно занимал места в нижней части турнирной таблицы, но часто удачно играл с лидерами. В 1928 г. нанес поражение победителю турнира в Брно Р. Рети, а в 1930 г. — победителю турнира в Штубнянске-Теплице А. А. Лилиенталю.

Позже отошел от практической игры из-за занятости по работе.

Во время существования Словацкой республики подвергался гонениям, потерял семью.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Й. Энгеля в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Энгеля на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Банска-Бистрице
Умершие в Банска-Бистрице